

Населені пункти та їхні частини

 Ґрабек — село в гміні Щерцув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Ґрабек — село в гміні Мицелін Каліського повіту Великопольського воєводства
 Ґрабек — частина села Новий Одровонжек у гміні Бліжин Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґрабек — колонія в гміні Міколайкі Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки